Inverkehrbringen ist ein häufig benutzter Rechtsbegriff mit einer je nach Regelungsgebiet mitunter sehr unterschiedlichen, vom allgemeinen Sprachgebrauch oft abweichenden Legaldefinition.

Definitionen 
Inverkehrbringen bedeutet im deutschen Recht insbesondere
nach  Nr. 15 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt. 
nach  Satz 1 Nr. 9 Chemikaliengesetz (ChemG) die Abgabe an Dritte oder die Bereitstellung für Dritte; das Verbringen nach Deutschland gilt als Inverkehrbringen. Davon unberührt gelten nach Satz 2 Definitionen des vom ChemG umgesetzten EU-Chemikalienrechts: Während die VO (EG) Nr. 1907/2006 es quasi gleich definiert (einschließlich Einfuhr in die EU), versteht die VO (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase darunter die „erstmalige Lieferung oder Bereitstellung für Dritte in der Union oder die Eigenverwendung ... eines Herstellers“.
nach  Abs. 17 Arzneimittelgesetz (AMG) das Vorrätighalten zum Verkauf oder zu sonstiger Abgabe, das Feilhalten, das Feilbieten und die Abgabe an andere.
nach  Nr. 11 Medizinproduktegesetz (MPG) jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von Medizinprodukten an andere.
nach  Nr. 1 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) das Bereithalten von Lebensmitteln oder Futtermitteln für Verkaufszwecke einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form der Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den Verkauf, den Vertrieb oder andere Formen der Weitergabe selbst (vgl. auch Art. 3 Nr. 8 der VO (EG) Nr. 178/2002).
 nach § 7 Abs. 2 Ziff. 18 Bundesnaturschutzgesetz  das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an andere.
nach der herrschenden Meinung zu  Abs. 2 Nr. 1 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) „die endgültige, willentliche Entlassung des Produkts aus dem Einfluss- und Organisationsbereich des Herstellers“. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs genügt es für ein Inverkehrbringen im Rahmen von Art. 7 lit. a der dem Gesetz zu Grunde liegenden Richtlinie 85/374/EWG jedoch, „dass der Herstellungsprozess des Produkts nach dem Willen des Herstellers abgeschlossen ist.“

Zur Bedeutung im
 Patentrecht siehe Inverkehrbringen (PatG).
 Betäubungsmittelrecht siehe Inverkehrbringen (BtMG).
 Strafrecht siehe Geldfälschung und Inverkehrbringen von Falschgeld.

Inverkehrbringen ist im österreichischen Recht insbesondere
 ein Tatbestand nach § 6 PHG.
 ein Tatbestandsmerkmal nach § 5 AeroPVO.

Im Europarecht:
 Inverkehrbringen von Produkten (EU-Wirtschaftsrecht)

Markenrecht 
Im Markenrecht bewirkt das Inverkehrbringen die Erschöpfung des Markenrechts. Der EuGH hat 1998 in seinem Urteil in der Rechtssache Silhouette klargestellt, dass die Markenrichtlinie vom Grundsatz der gemeinschaftsweiten bzw. EWR-weiten Erschöpfung ausgeht. Wird die mit einer Marke versehene Ware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in Verkehr gebracht, erschöpfen sich dadurch seine Schutzrechte innerhalb des EWR nicht. Der Markeninhaber kann sich der Einfuhr der geschützten Erzeugnisse in den EWR widersetzen und Parallelimporte verhindern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Lebensmittelhygiene
Handel
Rechtssprache